

Краюв — село в гміні Кротошице Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Краюв — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства